Maxim Lamarche (né le  à Laval, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec les Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel avec les Phantoms de Lehigh Valley dans la Ligue américaine de hockey en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ ||33 ||3 ||10 ||13 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||29 ||3 ||1 ||4 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||67 ||4 ||24 ||28 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||68 ||4 ||21 ||25 ||67 ||8 ||0 ||4 ||4 ||12
|-
|2012-2013 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||55 ||9 ||34 ||43 ||63 ||19 ||3 ||8 ||11 ||28
|-
|2013-2014 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||12 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2013-2014 || Jackals d'Elmira || ECHL ||50 ||3 ||5 ||8 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Royals de Reading || ECHL ||60 ||9 ||23 ||32 ||56 ||7 ||1 ||2 ||3 ||16
|- 
|2014-2015 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 ||-||- ||- ||- ||-
|-
|2015-201̟6 || Royals de Reading || ECHL ||27 ||5 ||7 ||12 ||40 ||14 ||3 ||8 ||11 ||6
|- 
|2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||29 ||1 ||5 ||6 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Royals de Reading || ECHL ||26 ||1 ||11 ||12 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||26 ||4 ||9 ||13 ||14 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||50 ||2 ||5 ||7 ||52 ||13 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||73 ||3 ||16 ||19 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||32 ||0 ||1 ||1 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 22 || 7 || 14 || 21 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 15 || 0 || 5 || 5 || 10 || 13 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 2022-2023|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus ||  || || || || ||

Références 

Naissance en juillet 1992
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur du Rocket de Laval
Défenseur de hockey sur glace